Bustillo puede referirse a:

Divisiones administrativas

España 
 Bustillo (Cantabria), localidad del municipio de Valdáliga, Cantabria;
 Bustillo de Cea, localidad del municipio de Cea, provincia de León;
 Bustillo de Chaves, municipio de la provincia de Valladolid;
 Bustillo de la Vega, municipio de la provincia de Palencia;
 Bustillo de Medina, localidad del municipio de Medina de Pomar, provincia de Burgos;
 Bustillo de Santullán, localidad del municipio de Barruelo de Santullán, provincia de Palencia;
 Bustillo del Monte, localidad del municipio de Valderredible, Cantabria;
 Bustillo del Oro, municipio de la provincia de Zamora;
 Bustillo del Páramo de Carrión, municipio de  la provincia de Palencia;
 Bustillo del Páramo (Burgos), localidad del municipio de Villadiego, provincia de Burgos;
 Bustillo del Páramo (León), municipio de la provincia de León.

Bolivia 
 Provincia de Rafael Bustillo, provincia de Bolivia en el Departamento de Potosí.

Antropología 

 Cueva de Tito Bustillo, gruta con pinturas rupestres en Ribadesella, principado de Asturias, España.

Títulos 

 Condado de Bustillo, título nobiliario español.